Molanna är ett släkte av nattsländor. Molanna ingår i familjen skivrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skivrörsnattsländor
Molanna